Луис Лисандро Ру Кабрал (, 17 ноября 1913, Монтевидео — 1973) — уругвайский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Уругвая 1948 и 1970 гг.

В составе сборной Уругвая участник трех шахматных олимпиад (1939, 1964 и 1966 гг.).

Участник Панамериканского чемпионата 1966 г.

В чемпионате Уругвая 1943 г. сыграл партию против Б. Молинари, известную ныне как «уругвайская бессмертная».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Ру Кабрала в базе Chessgames
 Партии Л. Ру Кабрала в базе Chessgames (другая карточка: партии ошибочно приписаны малоизвестному шахматисту Фаусто Ру Кабралу)
 Личная карточка Л. Ру Кабрала на сайте 365Chess
 Личная карточка Л. Ру Кабрала на сайте 365Chess (другая карточка: партии ошибочно приписаны малоизвестному шахматисту Фаусто Ру Кабралу)

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Монтевидео